Unió Caribenya de Futbol, associació de les federacions de futbol de països del Carib
 Unitat formadora de colònies (del seu nom en anglès Colony-Forming Unit), unitat de mesura dels microorganismes presents en una mostra
 CFU també és el codi IATA de l'Aeroport de Corfú, a Grècia